Belinski [belínski] je priimek več osebnosti (rusko Бели́нский):

 Ivan Osipovič Belinski, sovjetski general.
 Visarjon Grigorjevič Belinski (1811—1848), ruski mislec, pisatelj, literarni kritik, publicist in filozof.